Leandro Netto de Macedo (Niterói, 7 de maio de 1979), conhecido como Leandro Netto, é um futebolista brasileiro, e atua como Centro-avante. Atualmente defendendo as cores do Ferroviário Atlético Clube

Carreira
Leandro Netto começou sua carreira no Coimbra em 2000. Após uma boa apresentação pela equipe de Portugal, Leandro se transferiu para o futebol russo em 2001.

Ligações externas 
Perfil de jogador no Soccerway

Naturais de Niterói
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Sport Club Corinthians Paulista
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Clube Atlético Metropolitano
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Omladinski Fudbalski Klub Beograd
Futebolistas do Clube Desportivo Trofense
Futebolistas do Leixões Sport Club
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas do Brasiliense Futebol Clube
Futebolistas do Sampaio Corrêa Futebol Clube
Futebolistas do Ferroviário Atlético Clube (Ceará)
Futebolistas do Henan Jianye Football Club